Хуана Борреро (; 17 мая 1877, Гавана — 9 марта 1896, Ки-Уэст, штат Флорида, США) — кубинская поэтесса и художница.

Биография 

Родилась в гаванском районе Санто Суарес в семье врача, писателя и патриота Эстебана Борреро Эчеваррия и Консуэло.

С 5 лет начала писать, своё первое стихотворение сочинила в семилетнем возрасте, к 10 годам говорила на нескольких языках.

В 1887 году поступила в Академию художеств Сан-Алехандро, где изучала живопись с несколькими известными кубинскими художниками, считалась талантливой студенткой. Хуана Борреро была возлюбленной поэта Хулиана дель Касаля.

В 1891 её стихи были опубликованы во многих журналах Кубы, в том числе «El Fígaro», «Azul y Gris» и «La Habana Elegante».

Посетила Нью-Йорк, где  встретила Хосе Марти, посещала его литературный салон.

Умерла от туберкулёза в восемнадцатилетнем возрасте.

Пять книг её стихов в рукописи были случайно уничтожены, когда её семья была изгнана с Кубы.

Избранные произведения 
 Rimas
 Indomable
 Sol y nieve
 Íntima
 En el templo y Rêve
 Vespertino
 Crepuscular
 Medieval
 Las hijas de Ran
 Apolo
 Última rima

Ссылки 
 Juana Borrero
 Juana Borrero

Поэтессы XIX века
Поэтессы Кубы
Художницы XIX века
Художницы Кубы
Умершие от туберкулёза